peut désigner :
 
 

Dans le domaine militaire,  peut désigner :



d'infanterie (Empire allemand)
  de la Garde (Empire allemand)
  de réserve de la Garde (Empire allemand)
  de cavalerie (Empire allemand)
  d'infanterie bavaroise
  de la 
  de cavalerie de la 
  d'infanterie de la 
  blindée de la 
  parachutiste de la 
  SS Das Reich de la 
  de montagne de la 
  légère est une des divisions légères mécaniques de l'armée allemande (Wehrmacht) au début de la Seconde Guerre mondiale.

2 division d'infanterie
  blindée

de cavalerie

d'infanterie (1939-1945)
  du Canada

d'infanterie

d'infanterie

blindée
  d'infanterie
  de cavalerie
  de marine

blindée
  d'infanterie
  d'infanterie du corps expéditionnaire d'Orient
  d'infanterie coloniale
  marocaine
  d'infanterie marocaine
  de cavalerie
  de cavalerie à pied
  légère de chasseurs
  légère mécanique
  légère de cavalerie
  d'infanterie nord-africaine
  cuirassée

2nd Indian Cavalry Division

alpine Tridentina

d'infanterie (Japon)
  blindée (Japon)

d'infanterie

d'infanterie

d'infanterie

africaine
  blindée
  de cavalerie
  d'infanterie
  d'infanterie indienne
 2nd East Lancashire Division

de fusiliers

Notes

Voir aussi 
 , également appelée , en sports